Добровольское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Добровольское сельское поселение — входит в Поворинский район Воронежской области.
 Добровольское сельское поселение — входит в Краснознаменский район Калининградской области.
 Добровольское сельское поселение — входит в Русско-Полянский район Омской области.
 Добровольское сельское поселение — входит в Волгодонской район Ростовской области.

См. также 
 Добровольский сельсовет
 Добровольское